«Толковые ребята» () — гангстерская комедия от режиссёра Брайана Де Пальмы.

Сюжет 
Неразлучная парочка Мо Дикстин (Джо Пископо) и коротышка Гарри Валентини (Дэнни Де Вито) выполняют самую грязную работу для Антони Кастело (Дэн Хедайя) — самого подлого бандита в Нью-Йорке. Босс поручает им сделать крупную ставку на ипподроме. Авантюрист и фантазёр Гарри уговаривает Мо одурачить Кастело. Они ставят на другую лошадь и проигрывают. Босс в ярости, он даёт им последний шанс исправиться, а точнее, убить друг друга.

В ролях 
 Дэнни Де Вито — Гарри Валентини
 Джо Пископо — Мо Дикштейн
 Харви Кейтель — Бобби ДиЛи
 Рэй Шарки — Марко
  — Франк Акавано
 Дэн Хедайя — Энтони Кастело

Ссылки 
  
  

Фильмы США 1986 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1986 года
Бадди-муви США
Фильмы MGM